Grafweg ist der Name folgender Orte:

 Grafweg (Halver), ein Ortsteil der Stadt Halver in Nordrhein-Westfalen
 Grafweg (Radevormwald), ein Ortsteil der Stadt Radevormwald in Nordrhein-Westfalen